Willem den Toom (politicus), Nederlands militair en politicus
Willem den Toom (theoloog), Nederlands predikant en theoloog